Eberhard Löhr ist der Name folgender Personen:

* Eberhard Löhr (Mediziner) (1928–2014), deutscher Radiologe
 Eberhard Heinrich Löhr (1725–1798), deutscher Bankier und Ratsherr